Анадон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас.  Занимает площадь  км². Население — 21 человек (на 2010 год).

Главой муниципалитета с 2010 года является Луис Гарсия Роче.

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Anadón

Муниципалитеты Теруэля